Agustín Stahl (1842-1917), botaniste portoricain ;
 Augusto Stahl (1828-1877), photographe brésilien ;
 Armin Mueller-Stahl (1930-), acteur allemand ;
 Christian Ernst Stahl (1848-1919), botaniste allemand ;
 Émile Stahl (1847-1938), peintre français ;
 Franz Stahl (1962-), guitariste américain ;
 Fredrika Stahl (1984-), chanteuse de jazz suédoise ;
 Georg Ernst Stahl (1660-1734), médecin et chimiste allemand ;
 Henriette Stahl (1900-1984), romancière roumaine;
 Jean Stahl, orfèvre strasbourgeois du ;
 Jean Geoffroy Stahl, orfèvre strasbourgeois du , fils du précédent ;
 Jerry Stahl (1953-), écrivain de romans policiers et scénariste de série TV américain ;
 John M. Stahl (1886-1950), réalisateur et producteur américain ;
 Jürg Stahl, (1968-) homme politique suisse.
 Lesley Stahl (1941-), journaliste américaine ;
 Michel Stahl (1914-1962), militaire français, compagnon de la Libération ;
 Nick Stahl (1979-), acteur américain ;
 Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), écrivain et éditeur français connu sous le nom de plume de P.-J. Stahl ;
 Richard Stahl (1932-2006), acteur américain ;

Patronyme germanique